Altstadtsynagoge steht für:
 Altstadtsynagoge (Dębica)
 Altstadtsynagoge (Rzeszów)